Csehország
 Srby, település a Dél-plzeňi járásban
 Srby, település a Domažlicei járásban
 Srby, Tuchlovice településrésze a Kladnói járásban